«Savages» — п'ятий студійний альбом канадського рок-гурту Theory of a Deadman. В Канаді альбом вийшов 29 липня 2014.

Список пісень

Музиканти  
 Тайлер Конналлі — вокал, соло-гітара 
 Дейв Бреннер — ритм-гітара, електрогітара, задній вокал
 Дін Бек — бас-гітара, задній вокал
 Джої Дандено — ударні, задній вокал

Чарти

Примітки 

Альбоми Theory of a Deadman
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми 604 Records